Чемпіон УРСР 1967 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк «Чорноморець» Одеса та «Зоря» Луганськ, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР, а також ряд команд, що грали у другому загальнорадянському дивізіоні. Натомість, дві команди турніру представляли Молдавську РСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 42 команд, що були розбиті на дві групи по 20 команд. По три найкращі команди з кожної групи виходили у фінальний турнір, де в одноколовому турнірі визначали чемпіона.

Результати

1-ша зона

2-га зона

Фінал 

«Автомобіліст» Житомир — чемпіон УРСР сезону 1967 року. Крім того три найкращих клуби чемпіонату — житомирський «Автомобіліст», сєвєродонецький «Хімік» та кременчуцький «Дніпро» — отримали путівки у другу групу класу «А» на наступний сезон.

Також путівки отримали севастопільський СКЧФ, криворізький «Кривбас», херсонський «Локомотив», полтавський «Колос» та жданівський «Азовець».

Склад переможців: Томаш Сіцінський, Михайло Форкаш, Валентин Андрющенко, Петро Білий, Анатолій Боговик, Ростислав Гордєєв, Олександр Горєлов, Володимир Гуменюк, Ференц Кокольник, Валентин Косов, Віктор Котляренко, Володимир Попов, Іштван Шандор, Йосип Штефуца.

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1966 на ukr-football.org.ua 

67
УРСР
1967 в Україні